Izbicko – wieś w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim, w gminie Izbicko
 Izbicko – gmina wiejska w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim
 Izbicko – dawna gromada

Zobacz też 
 Izbica, Izbice